Elvira Becks, Nederlands turnster
 Inge Becks, Belgisch presentatrice
 Becks (film), Amerikaanse film uit 2017